Мидланд може да се отнася за:
 Селища в Съединените щати
 Мидланд (Тексас)
 Мидланд (Мичиган)
 Окръзи в Съединените щати
 Мидланд (окръг, Мичиган)
 Мидланд (окръг, Тексас)
 Мидланд (Формула 1), отбор